Liffers ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Liffers (* 1958), deutscher Kirchenmusiker und Organist

Siehe auch:
 Lifers
 Liefers
 Livers